Litago kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Litago (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Litago (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar